

Geografia 
 Filippine
 Montalbán – nome storico della municipalità di Prima classe Rodriguez
 Spagna
 Montalbán – comune nella comunità autonoma dell'Aragona
 Venezuela
 Montalbán – comune nello stato del Carabobo

Persone 
 Carlos Montalbán – attore messicano
 Juan Pérez de Montalbán – drammaturgo, poeta e presbitero spagnolo
 Manuel Vázquez Montalbán – scrittore, saggista, giornalista, poeta e gastronomo spagnolo
 Ricardo Montalbán – attore messicano